Tarchia kielanae — вид птахотазових динозаврів родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Голотип ZPal MgD-I/111 знайдений у відкладеннях формування Барун Гойот у басейні Немегт у Монголії.

Повного скелета поки знайти не вдалося, але ймовірно він був не менше 6 — 7 м завдовжки. Ім'я своє тварина отримала через велику і масивну мозкову коробку (монгольською мовою воно означає «Мозок»). Череп покривали великі шипоподібні пластини, що зростаються між собою і з кістками черепа. Широкий роговий чохол покривав дзьобоподібну передню частину морди. Тулубовий панцир складався з кілеподібних і шипоподібних виростів, особливо великих на боках і шиї.

Дрібні щитки щільні, компактні, покриті мережею відбитків кровоносних судин. Великі ж шипи — порожнисті всередині з дуже тонкими стінками, що послаблювало їхню захисну функцію. Судячи з безлічі отворів кровоносних судин, вони також рясно забезпечувалися кров'ю. Функціонально вони могли служити, крім зорового збільшення розміру (що могло відлякувати хижаків), для регулювання температури тіла тварини.

Окрім виду Tarchia kielanae описано також види Tarchia teresae й Tarchia tumanovae.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що відображає родинні зв'язки виду

Примітки

Посилання 
 Tarchia in the Dino Directory

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1977
Динозаври Азії